Moussi peut faire référence à :
 Abdeslam Moussi (né en 1985), joueur de football algérien.
 Guy Constantin Moussi (né en 1965), journaliste camerounais.
 Guy Moussi (né en 1985|en football), footballeur français.

 Les Blancs moussis, acteurs principaux de la fête traditionnelle wallonne lætare de Stavelot.